La gara di decathlon dei Campionati del mondo di atletica leggera di  si è disputata nelle giornate del 9 agosto (100 metri, salto in lungo, getto del peso, salto in alto e 400 m) e 10 agosto (110 metri ostacoli, lancio del disco, salto con l'asta, lancio del giavellotto e 1500 metri).

Podio

Classifica finale

Collegamenti esterni 
 

Decathlon
Decathlon ai campionati del mondo di atletica leggera